El término San José, un nombre, puede referirse, en esta enciclopedia:

Santos 

 a san José de Nazaret, personaje bíblico que, según los evangelios, puede inferirse que fue el padre adoptivo de Jesús de Nazaret. En honor a él se han denominado numerosos lugares y accidentes geográficos e instituciones;
 a san José de Arimatea, otro personaje bíblico que, según los evangelios, era el propietario del sepulcro en el cual fue depositado el cuerpo de Jesús después de la crucifixión;
 a san José de Cupertino, fraile italiano considerado patrón de los viajeros en avión, los aviadores, los mentalmente discapacitados y los estudiantes;
 a san José Himnógrafo, santo de la iglesia ortodoxa griega y de la iglesia católica;
 a san José de Leonisa, santo de la iglesia católica, nacido en lo que hoy es Italia;
 a san José Marello Vialle, obispo italiano, fundador de la Congregación de los Oblatos de San José;
 a san José de Calasanz, fundador de las escuelas pías,
 a san José de Anchieta, sacerdote y misionero jesuita español en Brasil.

Festividad 

 Día de San José, 19 de marzo, conmemoración del Día del Padre en numerosos países de tradición cristiana, rindiendo honores a San José, padre adoptivo de Jesucristo.

Advocaciones 

 San José de la Montaña, advocación nacida en Barcelona en el Real Santuario San José de la Montaña. Devoción originada e impulsada por Beata Petra de San José

Toponimia

Argentina 

En la Argentina, San José es el nombre de numerosas localidades y divisiones administrativas:
 Véase San José (Argentina) desambiguación.

Bolivia 

 San José de Chiquitos, ciudad en el departamento de Santa Cruz;
 San José de la Frontera, localidad en el departamento de Santa Cruz;
 San José de Uchupiamonas, localidad en el departamento de La Paz;
 Laguna San José, laguna en la provincia de Marbán, departamento del Beni;
 Laguna San José, laguna en la provincia de Iténez, departamento del Beni;
 Club San José, club de fútbol boliviano, de la ciudad de Oruro.
 San José, localidad en el departamento de Santa Cruz;

Chile 

 San José de la Mariquina, capital de la comuna de Mariquina;
 Volcán San José, volcán andino ubicado entre la provincia de Mendoza, Argentina, y la Región Metropolitana de Santiago de Chile;
 Mina San José, ubicado en la comuna chilena de Caldera, a 30 km al noroeste de la ciudad de Copiapó;
 Derrumbe de la mina San José, que dejó atrapados a 33 mineros en el yacimiento San José, 45 km al norte de la ciudad chilena de Copiapó;
 San José de Maipo, comuna en la Región metropolitana;

Colombia 

 San José de Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander;
 San José del Guaviare, capital del departamento de Guaviare;
 San José de Suaita, corregimiento del municipio de Suaita, departamento de Santander;
 San José de la Montaña, municipio del departamento de Antioquia;
 San José de Uré, municipio del departamento de Córdoba;
 San José, municipio del departamento de Caldas;
 San José de Pare, municipio del departamento de Boyacá;
 San José, comuna de Manizales;
 San José, barrio de Barranquilla;
 Hospital San José, en el centro de Bogotá y
 Galeón San José - península de Barú, Mar Caribe
 Estadio San José de Armenia. Estadio de Armenia.

Costa Rica 
 San José (Costa Rica), capital del país;
 Provincia de San José, provincia en la que se encuentra la capital, San José;
 San José, distrito del cantón de Alajuela, en la provincia de Alajuela;
 San José, distrito del cantón de Grecia, en la provincia de Alajuela;
 San José, distrito del cantón de Atenas, en la provincia de Alajuela;
 San José, distrito del cantón de Naranjo, en la provincia de Alajuela;
 San José (Pizote), distrito del cantón de Upala, en la provincia de Alajuela;
 San José de la Montaña, distrito del cantón de Barva, en la provincia de Heredia;
 San José, distrito del cantón de San Isidro, en la provincia de Heredia;
 Sporting San José, club de fútbol costarricense, de la ciudad de San José.

Cuba 

 San José de Arroyo Blanco, localidad del municipio de Jatibonico en la actual provincia de Sancti Spíritus, antes Camagüey;
 Parroquia de San José de Jatibonico y Arroyo Blanco, Circunscripción eclesiástica del municipio de Jatibonico en las actuales provincias de Sancti Spíritus y Ciego de Ávila, antes Camagüey;

Ecuador 

 Parroquia de San José de Quichinche, parroquia rural del cantón Otavalo, provincia de Imbabura;

El Salvador 

 San José (El Salvador), municipio del departamento de La Unión;

España 

 San José de Nazaret, de Barranco Hondo pueblo del municipio de Candelaria, Tenerife, Islas Canarias; 
 San José (Almería), ciudad en municipio de Níjar, de la provincia de Almería;
 San José (Baleares), municipio español en la isla Ibiza;
San José, barrio del municipio vizcaíno de Plencia.
 Distrito San José (Zaragoza), ciudad de Zaragoza;
 Avenida de San José (Zaragoza), avenida principal de dicho barrio;
 San José de Valderas, barrio del municipio de Alcorcón, Comunidad de Madrid;
 San José (Málaga), barrio de la ciudad de Málaga;
 San José de la Rinconada, pedanía del pueblo de La Rinconada, Sevilla
 Jardines de la Finca San José, jardines históricos situados en la salida norte de la ciudad de Málaga;
 San José (Salamanca), barrio de la ciudad de Salamanca;
 San José, localidad del municipio de Valtiendas, en la provincia de Segovia;
 San José (Moguer), localidad en el municipio de Moguer, provincia de Huelva;
 San José, otro nombre para el barrio de Vegueta, Canarias;
 Mina San José de Valdeflores, yacimiento minero en el término municipal de Cáceres.
 Barrio San José (Valencia), barrio de la ciudad de Valencia situado en el distrito de Algirós.

Estados Unidos 

 San José (California), ciudad del estado de California;
 San Jose Earthquakes, equipo de fútbol profesional de la ciudad de San José, California
 San Jose Sharks, equipo profesional de hockey sobre hielo
 Torneo de San José, torneo de tenis profesional que se lleva a cabo todos los años en la localidad californiana de San José
 San José (Misuri), localidad en el estado de Misuri;
 San José (Saipán), localidad en la isla de Saipán, en el territorio no incorporado de las Islas Marianas del Norte.
 San José (Tinián), localidad en la isla de Tinián, en el territorio no incorporado de las Islas Marianas del Norte.

Filipinas 

 San José de Casignan, ciudad de la provincia de Nueva Écija;
 San José del Monte, ciudad de la provincia de Bulacan;
 San José (Tarlac), municipio de la provincia de Tarlac;
 Universidad de San José (Manila), en Manila
 San José de Batangas, municipio en la Provincia de Batangas.
 San José de Dinagat, municipio de la provincia de las Islas de Dinagat;
 San José de Agusan,   Barrio del municipio de Santa Josefa en la Provincia de Agusan del Sur;
 San José de Bayagnán,   Barrio del municipio de Surigao en la Provincia de Surigao del Norte;
 San José de Guntuán, un barrio de Taganaán,  municipio de la provincia de Surigao del Norte;
 San José de Balú, un barrio de Barobo,  municipio de la provincia de Surigao del Sur;
 San José de Bislig, un barrio de la ciudad de Bislig,  municipio de la provincia de Surigao del Sur;
 San José de Caraga, bario del municipio de Caraga en la provincia de Dávao Oriental;
 San José de Moncayo,  barrio del municipio de Monkayo la Provincia de Valle de Compostela;
 San José de Montevista, barrio capital del municipio de Montevista en la provincia de Valle de Compostela;
 San José de Taytay, barrio del municipio de Taytay perteneciente a la provincia de Paragua en Mimaro,  Región IV-B.
 San José de Oro,  barrio del municipio de Araceli perteneciente a la provincia de Paragua en Mimaro,  Región IV-B.

Guatemala 

 San José (Petén), municipio del departamento de Petén;
 San José Poaquíl, municipio del departamento de Chimaltenango;
 San José la Arada, municipio del departamento de Chiquimula;
 San José (Escuintla), Municipio del departamento de Escuintla;
 San José Pinula, municipio del departamento de Guatemala;
 San José del Golfo, municipio del departamento de Guatemala;
 San José Acatempa, municipio del departamento de Jutiapa;
 San José Ojetenam, municipio del departamento de San Marcos;
 San José Chacayá, municipio del departamento de Sololá;
 San José El Ídolo, municipio del departamento de Suchitepéquez;

Honduras 

 San José (Copán), municipio del departamento de Copán;
 San José (Choluteca), municipio del departamento de Choluteca;
 San José (Honduras), municipio del departamento de La Paz;
 San José de Comayagua, municipio del departamento de Comayagua;
 San José del Potrero, municipio del departamento de Comayagua;
 San José de las Colinas, municipio del departamento de Santa Bárbara;

Inglaterra 

 Colegio de San José (Londres), colegio de San José en Mill Hill, Londres;

México 

 San José del Cabo, ciudad del estado de Baja California Sur;
 San José Chinantequilla, localidad del estado de Oaxaca;
 San José (Villa Guerrero), localidad en el municipio de Villa Guerrero, estado de México;
 San José (Espita), localidad en el estado de Yucatán;
 San José de Gracia (Jalisco), localidad en el estado de Jalisco.
 San José de Gracia (Michoacán), localidad en el estado de Michoacán.
 San José de Gracia (Aguascalientes), localidad en el estado de Aguascalientes.
 San José Grande (Muxupip), localidad en el estado de Yucatán.
 San José de la Montaña (Quintana Roo), localidad en el estado de Quintana Roo.
 San Jose Llano Grande (Tlachichuca), localidad en el estado de Puebla.
 San José de Baviácora, localidad en el estado de Sonora.
 San José Jiquilpan, localidad en el estado de Hidalgo.
 San José Acoculco, localidad en el estado de Hidalgo.
 San José Tepenene, localidad en el estado de Hidalgo.
 San José Boxay, localidad en el estado de Hidalgo.	
 San José Ocotillos, localidad en el estado de Hidalgo.
 San José Atlán, localidad en el estado de Hidalgo.
 San José, Mineral de la Reforma, localidad en el estado de Hidalgo.
 San José Palma Gorda, localidad en el estado de Hidalgo.	
 El Pedregal de San José, localidad en el estado de Hidalgo.	
 Fraccionamiento Pedregal de San José, localidad en el estado de Hidalgo.	
 San José, Tenango de Doria, localidad en el estado de Hidalgo.
 San José Piedra Gorda, localidad en el estado de Hidalgo.	
 San José, Tlanchinol, localidad en el estado de Hidalgo.

Nicaragua 

 San José de Bocay, municipio en el Departamento de Jinotega;
 San José de Los Remates, municipio en el Departamento de Boaco;
 San José de Tipitapa, municipio en el Departamento de Managua;
 San José Oriental, barrio popular en la ciudad de Managua;

Panamá 

 San José de David, antiguo nombre oficial de David, ciudad capital de la provincia de Chiriquí; 
 Feria de San José de David, que se realiza en la ciudad de David;
 San José (Los Santos), localidad de la provincia de Los Santos;
 San José (Panamá Oeste), localidad del distrito de San Carlos, provincia de Panamá Oeste;
 San José (Calobre), localidad del distrito de Calobre, provincia de Veraguas;
 San José (Cañazas), localidad del distrito de Cañazas, provincia de Veraguas;
 San José (San Francisco), localidad del distrito de San Francisco, provincia de Veraguas;
 Isla San José (Panamá), isla ubicada el oriente del país;
 San José del General, localidad del distrito de Donoso, provincia de Colón;

Paraguay 

 San José Obrero (Paraguay), uno de los veinte distritos del Departamento de Cordillera;
 San José de los Arroyos, distrito del Quinto Departamento de Caaguazú;

Perú 

 Colegio San José (Arequipa), colegio de inicial, primaria y secundaria situado en el departamento de Arequipa;
 San José de Yarinacocha, caserío del distrito de Yarinacocha que anexa a Pucallpa;
 San José (Pacasmayo), fundada como San José de Tecapa, luego denominada San José de Bellavista, uno de los 5 distritos de la provincia de Pacasmayo;
 San José (San Martín), en la Región de San Martín, distrito de Shatoja.

República Dominicana 

 San José de Ocoa, municipio y ciudad de la provincia del mismo nombre;
 San José de Las Matas, ciudad y municipio en la provincia Santiago;

Trinidad y Tobago 

 San José, localidad en la isla de Trinidad;

Uruguay 

San José, departamento de Uruguay;
San José de Mayo, capital del departamento de San José;
San José de Carrasco, balneario de Ciudad de la Costa;

Venezuela 

 Parroquia San José (Caracas), parroquia urbana dentro de Caracas;
 San José (Carabobo), municipio en el estado de Carabobo;
 Municipio San José de Guaribe, municipio en el estado de Guárico;
 Parroquia San José de Tiznados, municipio Ortiz en el estado de Guárico;

Otros 

 Iglesia de San José .
 Laguna San José .
 Galeón San José.
 Edificio San José, inmueble de la ciudad de Temuco, Chile.